

Hydronymes 
 Le ruisseau de l'Artaude (ou l'Artaude), cours d'eau français du Limousin, affluent de la Dordogne ;
 L'Artaude, une petite rivière de l'agglomération de Toulon (Var), affluent de l'Eygoutier.

Toponyme 
 Villa l'Artaude, une villa construite par Le Corbusier au Pradet dans le Var tirant indirectement son nom de la rivière précédente.